Nadson ou Nádson est un prénom brésilien.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Nádson (1982-), Nádson Rodrigues de Souza, footballeur brésilien.
 Nadson (1984-), José Nadson Ferreira, footballeur brésilien.

Patronyme 
 Alexandre Nadson (1926-2015),  visiteur apostolique des fidèles gréco-catholiques biélorusses.
 Sémion Nadson (1862-1887), poète russe.

Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme